Контраст — значна або помітна різниця, що не обов'язково вимірюється кількісно (наприклад, «контраст вражень»); гостро виражена протилежність.
 Контраст — стилістичний засіб в літературі.
 Контраст — в сенситометрії і фотометрії — різниця в характеристиках різних ділянок зображення, а також здатність фотографічного матеріалу або оптичної системи відтворювати цю різницю.
 Контраст (статистика) ()) — лінійна комбінація двох і більше середніх величин. У найпростішому випадку — різниця двох середніх значень.
 Контрастний душ — перемикання один або кілька разів від дуже холодного до дуже гарячого душу і назад.
 Контрастні зміни стану нервових центрів
 Контрасти (фестиваль)